Адольф Хуго Магнуссон (, 1885—1964) — шведский лихенолог.

Биография 
Родился 1 марта 1885 года в Готтрёре на юге Швеции в семье школьного учителя Юхана Адольфа Магнуссона и его супруги Софии Кристины Ульссон. В 1904 году поступил в Уппсальский университет, однако был вынужден на время оставить обучение по финансовым причинам. В 1909 году поступил в Гётеборгский университет, окончил его в 1913 году со степенью бакалавра. В 1914 году получил степень доктора философии.

Магнуссон в течение почти 40 лет работал школьным учителем в Гётеборге. Во время летних каникул регулярно ездил на экспедиции по Швеции, в 1919 и 1921 годах — в Абиску, в 1924 году — в Люкселе. Также в 1920-х годах Магнуссон посетил ряд европейских гербариев для изучения находящихся там образцов лишайников.

В 1935 году была опубликована обработка семейств Acarosporaceae и Thelocarpaceae в Kryptogamen-Flora, выполненная Магнуссоном. В 1940 году он выпустил работу по лишайникам Монголии и других частей Центральной Азии, основанную на образцах, привезённых Свеном Андерсом Хедином. В 1940-х годах Магнуссон занимался изучением лишайников Гавайских островов, образцы которых ему присылал Карл Скоттсберг.

В общей сложности Магнуссон описал около 900 новых видов. Основной его интерес был сосредоточен на таких родах, как Acarospora, Caloplaca, Lecanora, Lecidea и Rinodina. Последней его работой была оставшаяся неоконченной монография о роде Ramalina. В 1950-х годах он посетил несколько гербариев Центральной Европы для рассмотрения образцов этого рода, в 1958 году ездил в США.

Скончался 14 июля 1964 года.

Некоторые научные работы

Роды, названные в честь Х. Магнуссона 
  = 
 , nom. superfl.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники XX века
Ботаники Швеции
Микологи Швеции
Лихенологи
Почётные доктора Уппсальского университета